Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2020 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro (blessure au genou droit), de l'Australien Alex De Minaur, des Français Richard Gasquet (blessure au genou gauche) et Lucas Pouille (blessure au coude), de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessure à une jambe), du Japonais Kei Nishikori (blessure au coude), du Moldave Radu Albot et du Chilien Nicolás Jarry (suspension provisoire pour dopage).

Ils sont respectivement remplacés par Marcos Giron, Evgeny Donskoy, Yuichi Sugita, Jozef Kovalík, Kamil Majchrzak, Lloyd Harris, James Duckworth, Lorenzo Giustino et Prajnesh Gunneswaran. Giron étant le détenteur initial de l'invitation réservée à un joueur américain, celle-ci est réattribuée à Michael Mmoh. En qualifications, on note les non-participations de Jiří Veselý, Marcel Granollers, Robin Haase, Chung Hyeon et Denis Istomin.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 13 % par rapport à l'édition 2019.

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points ATP sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2020
Tennis en Australie en 2020
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2020